

Anno 
 900 – (CM in numeri romani) è un anno bisestile del IX secolo 
 900 a.C.
 Anni 900 – decennio che comprende gli anni dal 900 al 909 inclusi.
 Anni 900 a.C. – decennio che comprende gli anni dal 909 a.C. al 900 a.C. inclusi.

Codici 
 900 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Moriyama nella Prefettura di Shiga, Giappone

Editoria 
 "900", Cahiers d'Italie et d'Europe – rivista letteraria italiana fondata da Massimo Bontempelli e Curzio Malaparte, pubblicata dal 1926 al 1929

Matematica 
 900 (numero) – numero naturale

Musica 
 900 – album in studio del cantautore Paolo Conte, pubblicato nel 1992 dalla CGD

Altri progetti